Ольгинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Ольгинское сельское поселение — входит в Абинский район
 Ольгинское сельское поселение — входит в Приморско-Ахтарский район

Новосибирская область
 Ольгинское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район

Омская область
 Ольгинское сельское поселение — входит в Полтавский район

Ростовская область
 Ольгинское сельское поселение — входит в Аксайский район

Северная Осетия 
 Ольгинское сельское поселение — входит в Правобережный район